Хлорид полония(IV) — бинарное неорганическое соединение, соль металла полония и соляной кислоты с формулой PoCl, жёлтые кристаллы.

Получение 
 Действие нагретого хлора на металлический полоний:

 Растворение полония в разбавленной соляной кислоте:

 Нагревание оксида полония(IV) в среде хлороводорода

Физические свойства 
Хлорид полония(IV) образует жёлтые кристаллы.

Химические свойства 
 Реагирует с соляной кислотой с образованием гексахлорополониевой кислоты:

Литература 
 
 
 

полония
Галогениды халькогенов